Надежино — село в Ардатовском районе Нижегородской области на реке Иржа. Центр Надежинского сельсовета..

По преданию, Надежино — место, где Иван Грозный во время похода на Казань распорядился построить надёжное укрепление. Отсюда и происхождение его названия.

Примечания 

Населённые пункты Ардатовского района (Нижегородская область)